Les élections municipales de 2020 en Haute-Corse étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19). Un décret du  fixe la date du second tour au  sous réserve que la situation sanitaire le permette.

Maires sortants et maires élus 
La Haute-Corse connait un certain bouleversement politique. Les autonomistes confirme leur poids politique grandissant à l'échelle régionale. En effet, le Femu a Corsica, parti autonomiste membre de la coalition gouvernementale Pè a Corsica, remporte la municipalité de Biguglia, face à Sauveur Gandolfi-Scheit, maire de la commune depuis presque 44 ans, une première historique. L'Île-Rousse passe également à gauche, où Angèle Bastiani a arraché la ville des mains de Jean-Joseph Allegrini-Simonetti, maire sortant, battu avec 85 voix en moins sur sa concurrente.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Aléria 
 Maire sortant : Ange Fraticelli (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bastia 
 Maire sortant : Pierre Savelli (FaC)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 20 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Biguglia 
 Maire sortant : Sauveur Gandolfi-Scheit (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Borgo 
 Maire sortante : Anne-Marie Natali (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Calenzana 
 Maire sortant : Pierre Guidoni (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Calvi 
 Maire sortant : Ange Santini (LR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cervione 
 Maire sortant : Marc-Antoine Nicolaï (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Corte 
 Maire sortant : Antoine Sindali (DVD), ne se représente pas
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Furiani 
 Maire sortant : Pierre-Michel Simonpietri (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ghisonaccia 
 Maire sortant : Francis Giudici (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

L'Île-Rousse 
 Maire sortant : Jean Joseph Allegrini-Simonetti (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lucciana 
 Maire sortant : Joseph Galletti (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Penta-di-Casinca 
 Maire sortant : Yannick Castelli (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Prunelli-di-Fiumorbo 
 Maire sortant : André Rocchi (IpP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

San-Martino-di-Lota 
 Maire sortant : Jean-Jacques Padovani (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ventiseri 
 Maire sortant : François Tiberi (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vescovato 
 Maire sortant : Benoît Bruzi (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ville-di-Pietrabugno 
 Maire sortant : Michel Rossi (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Haute-Corse
 Politique en Haute-Corse

Haute-Corse
Municipales, 2020